João Doria peut désigner :

 João Doria (1919-2000), homme politique brésilien ;
 João Doria (1957-), homme politique brésilien.

Voir aussi 

 Seixas Dória (1917-2012), homme politique brésilien.